HMS Terrible () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Terrible (1694) — 26-гарматний корабель 6-го рангу. Збудований у 1694 році. Захоплений іспанцями поблизу мису Сент-Вінсент
 HMS Terrible (1730) — 14-гарматний бомбардирський корабель
 HMS Terrible (1747) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Колишній французький «Le Terrible», захоплений у 1747 році.
 HMS Terrible (1762) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1762 році.
 HMS Terrible (1785) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1785 році. Розібраний у 1836 році.
 HMS Terrible (1845) — дерев'яний колісний паровий фрегат. Збудований у 1845 році. Розібраний у 1879 році.
 HMS Terrible (1895) — бронепалубний крейсер типу «Powerful». Збудований у 1895 році. Проданий у 1932 році.
 HMS Terrible (R93) — авіаносець типу «Маджестік». У 1948 році проданий Австралії, де перейменований на «Сідней». На службі з 1949 по 1973 роки

Кораблі ВМС Великої Британії